Sv. Duh (Dravograd), een plaats in de Sloveense gemeente Dravograd
 Sv. Duh (Škofja Loka), een plaats in de Sloveense gemeente Škofja Loka
 Sveti Duh (Bloke), een plaats in de Sloveense gemeente Bloke